Талихярм () — эстонская фамилия.

 Талихярм, Йохан (род. 1994) — эстонский биатлонист.
 Талихярм, Йоханна (род. 1993) — эстонская биатлонистка.